Die folgende Tabelle zeigt das Seitenverhältnis (AR = Aspect Ratio, Verhältnis von Höhe zu Breite) der von Staaten und abhängigen Gebieten verwendeten Nationalflaggen und der Flaggen einiger wichtiger internationaler Organisationen. Variationen wie z. B. Seekriegs- oder Handelssflaggen werden in der separaten Flaggenbeschreibung gezeigt. Gebiete ohne offizielle Flagge, die sich von denen ihres kontrollierenden Landes unterscheiden, sind größtenteils ausgeschlossen.

Die am häufigsten verwendeten Verhältnisse sind 2:3 (Höhe:Breite), die von 89 der 195 souveränen Staaten verwendet werden, und 1:2, die von 54 souveränen Staaten verwendet werden. Die meisten abhängigen Gebiete und ehemaligen Kolonien haben die gleichen Proportionen wie ihre Mutterländer: Alle britischen Überseegebiete verwenden ein Verhältnis von 1:2, während die Flaggen der meisten früheren und aktuellen niederländischen und französischen Gebiete ein Verhältnis von 2:3 haben. Besonders schmal sind die Flaggen von Nepal (etwa 12:10), der Schweiz und der Vatikanstadt (1:1). Auffällig breit sind die Flaggen von Katar (11:28) und Persien (1:3).

Liste

Hinweise

Siehe auch 
 Proportionen der Nationalflaggen
 Liste der Nationalflaggen
 Liste der Staaten der Erde
 Flags of the World
 Liste der Flaggen und Wappen von De-facto-Regimen
 Liste der Flaggen und Wappen nichtselbständiger Gebiete
 Liste der von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebiete
 Portal:Flaggenkunde
 Deutschsprachiges Flaggenlexikon
 Flags Of The World Informationen zu den nationalen Flaggengesetzen (englisch)
 Vexilla Mundi Übersicht aller Nationalflaggen und vieler subnationaler Flaggen mit genauen Flaggenbeschreibungen (englisch)
 Unrepresented Nations and Peoples Organization
Liste (Flaggen)
!
Flaggen, Nationalflaggen